USS Macon ha sido el nombre de varias embarcaciones y dirigibles estadounidenses. Puede referirse a:

USS Macon (ZRS-5), un dirigible encargado en 1933 y destruido en 1935;
USS Macon (PF-96), una fragata patrullera, cancelada en 1943;
USS Macon (CA-132) un crucero pesado de clase Baltimore botado en 1945.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos